Termin 6'-dezoksihalkonska sintaza ima više značenja.

 6'-dezoksihalkon sintaza, enzim
 Naringenin-halkon sintaza, enzim